

Presentación previa 
Dan Evans fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Lu Yen-hsun derrotó en la final a Tatsuma Ito.

Cabezas de serie 

  Marcos Baghdatis (Primera ronda)
 ''' Lu Yen-hsun (Campeón)
  Konstantin Kravchuk (Cuartos de final)
  Dudi Sela ''(Segunda ronda)

<ol start=5>
  Lukáš Lacko ''(Segunda ronda)
  Vasek Pospisil ''(Semifinales)
  Lee Duck-hee ''(Primera ronda)
  Go Soeda ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Taipéi 2017